Това е списъкът с епизоди на сериала „Отчаяни съпруги“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2004 – 2005

Сезон 2: 2005-2006

Сезон 3: 2006-2007

Сезон 4: 2007-2008

Сезон 5: 2008-2009

Сезон 6: 2009-2010

Сезон 7: 2010-2011

Сезон 8: 2011-2012

Източници 

Отчаяни съпруги